Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1981 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1981. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Stanisław Pogorzelski.

Finał 
 Zielona Góra, 13 sierpnia 1981
 Sędzia: Ryszard Bielecki

Bibliografia 
 

1981
1981 w sporcie żużlowym
1981 w polskim sporcie